Tangstedt kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Tangstedt, Pinneberg – kommun, Pinneberg, Schleswig-Holstein, 
 Tangstedt, Stormarn – kommun, Stormarn, Schleswig-Holstein,